Финал Евробаскета 2015 — решающий матч чемпионата Европы по баскетболу 2015, который прошёл 20 сентября 2015 на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, Франция. Сборная Испании одержала победу над сборной Литвы со счётом 80:63. Этот матч посетили 27 372 зрителя, установив рекорд посещаемости на чемпионатах Европы по баскетболу. Предыдущий рекорд был установлен двумя днями ранее в полуфинальном матче между сборными Испании и Франции и был равен 26 922 зрителям.

Этот матч стал повторением финала Евробаскета 2003 — тогда со счётом 93:84 победу одержала Литва. Сборная Испании в 9-й раз вышла в финал чемпионата Европы — ранее она дважды становилась чемпионом (в 2009 и 2011 годах) и шесть раз брала «серебро» (в 1935, 1973, 1983, 1999, 2003 и 2007 годах). Для сборной Литвы он стал 6-м — ранее она трижды одерживала победу (в 1937, 1939 и 2003 годах) и дважды становилась серебряным призёром (в 1995 и 2013 годах). В последний раз обе сборные играли между собой в 2011 году, когда со счётом 91:79 победили испанцы.

Дорога к финалу 

Обе команды квалифицировались на турнир по результатам предыдущего первенства континента — Литва как финалист, а Испания как бронзовый призёр.

На предварительном этапе сборная Литвы заняла первое место в группе D, имея в активе 4 победы в 5 матчах. В 1/8 финала благодаря блестящей игре набравшего 34 очка Йонаса Мачюлиса ей удалось одержать победу над Грузией со счётом 85:81. В четвертьфинале Литве только в овертайме удалось сломить сопротивление Италии — итоговый счёт 95:85 в пользу прибалтов. В полуфинале Литва встретилась с финалистом чемпионата мира 2014 Сербией — 15 очков Йонаса Валанчюнаса помогли ей одержать победу со счётом 67:64.

Сборная Испании одержала 3 победы в 5 матчах предварительного этапа и только благодаря лучшей разнице набранных и проигранных очков в матчах со сборными Италии и Турции смогла занять второе место в группе B. В 1/8 финала Испания взяла верх над сборной Польши со счётом 80:66. В четвертьфинале ей в соперники достался победитель группы C сборная Греции — итоговый счёт 73:71 в пользу испанцев. В полуфинале сборная Испании встретилась со сборной Франции. Действующий чемпион Европы вёл после третьей четверти с разницей в 8 очков, однако капитан сборной Испании Пау Газоль, набравший по итогам встречи 40 очков, сначала помог своей команде перевести матч в овертайм, а затем и вовсе принёс ей победу со счётом 80:75. В том же матче был установлен текущий рекорд посещаемости на чемпионатах Европы — 26 922 зрителя.

Капитан сборной Испании Пау Газоль перед финалом лидировал в списке бомбардиров с 25,6 очка в среднем за матч. Разыгрывающий защитник сборной Литвы Мантас Калниетис возглавлял список ассистентов с 8 результативными передачами в среднем за матч.

Детали матча

Примечания 

Чемпионат Европы по баскетболу 2015
Баскетбольные матчи
Сборная Испании по баскетболу
Сборная Литвы по баскетболу